Монтагю може да се отнася за:
 Чарлз Монтагю (1661 – 1715), британски политик
 Мери Монтагю (1689 – 1762), английска аристократка и писателка
 Джон Монтагю (1718 – 1798), британски политик
 Ашли Монтагю (1905 – 1999), британско-американски антрополог
 Марк Ван Монтагю (р. 1933), белгийски биолог

Географски обекти
 Монтагю, остров в Антарктида
 Монтагю, остров при входа на пролива Принц Уилям, залива Аляска
 Монтагю, остров в архипелага Южни Сандвичеви острови